Maele oder Maële ist der Familienname folgender Personen:

 Govinda Van Maele (* 1983), luxemburgischer Filmregisseur
 Martin van Maële (eigentlich Maurice François Alfred Martin; 1863–1926), französischer Zeichner und Illustrator
 Narayan Van Maele (* 1986), luxemburgischer Fotograf und Kameramann